91e Infanteriedivisie (Duitsland) - Duitse legereenheid
 91e Divisie (Israël) - Israëlische legereenheid
 91e Infanteriedivisie (Verenigde Staten) - Amerikaanse legereenheid